Amazzoni – donne guerriere della mitologia greca
 Amazzoni – donne che montano a cavallo a lato (side saddle)
 Amazzoni (Amazons) – film del 1984 di Paul Michael Glaser
 Amazzoni – popolazione di donne guerriere dell'Universo DC
 Amazzoni – popolazione di donne guerriere del manga e anime One Piece
 Amazzoni – popolazione di donne guerriere del wargame Warhammer Fantasy Battle
 Amazzoni dell'avanguardia russa – appellativo delle pittrici russe d'avanguardia agli inizi del Novecento
 Rio delle Amazzoni – fiume dell'America meridionale

Pagine correlate 
 Amazzone (disambigua)
 Amazonas